

Música 
 Guilty (álbum de Glay)
 Guilty (álbum de Ayumi Hamasaki)
 Guilty (álbum de Barbra Streisand)
 Guilty (álbum de Blue)
 Guilty (canção de Blue)
 Guilty (canção de The Rasmus)
 Guilty (canção de Barbra Streisand e Barry Gibb)

Televisão 
 Guilty (Desperate Housewives), episódio da série Desperate Housewives
 Guilty (1916), filme de 1916 estrelando Harry Carey.

Desambiguação